Existem mais de  propriedades e distritos listados no Registro Nacional de Lugares Históricos no estado de Nova Iorque, distribuídos em cada um dos seus 62 condados. Destes, 264 são ainda designados como Marcos Históricos Nacionais.

O condado de Nova Iorque é o que contem a maior quantidade de registros, enquanto o condado de Schuyler contem a menor quantidade. Os primeiros marcos foram designados em 15 de outubro de 1966 e o mais recente em 17 de maio de 2021.

Números de propriedades por condado 
A relação a seguir lista as entradas atuais, por condado, pertencentes ao Registro Nacional de Lugares Históricos. Estas somas são baseadas em inscrições no Banco de Dados do Cadastro Nacional de Informações a partir de 24 de abril de 2008, e nas novas listas semanais postadas desde então no site do National Register of Historic Places. Há inclusões freqüentes e exclusões ocasionais à lista, fazendo com que as contagens mostradas aqui sejam aproximadas e não oficiais. Igualmente, a contagem desta tabela exclui o aumento e diminuição de fronteiras que modificam a área coberta por uma propriedade existente ou distrito e que apresentem um número de referência nacional distinto no Regisro Nacional. Uma exceção é o Grand Central Terminal Viaduto Park Avenue, que é tratado aqui como uma propriedade individual, embora tenha sido adicionada ao Registro Nacional como um aumento de limite do Grand Central (Metrô de Nova Iorque).

Ver também 
 Marco Histórico Nacional em Nova Iorque (estado)

Ligações externas 
 National Register of Historic Places applications for New York State